Trianglen (plein), plein in het centrum van Kopenhagen
 Trianglen (café), horecagelegenheid midden op de Trianglen in Kopenhagen
 Trianglen (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd plein